Arctium,  genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Bardana (reato), reato diffuso in Sardegna nell'Ottocento